Oldbury si può riferire a:

Località

Inghilterra
Oldbury (Shropshire)
Oldbury (Gloucestershire)
Oldbury (Warwickshire)
Oldbury (West Midlands)

Australia
Oldbury (Western Australia)